Carson Park peut faire référence à :
 Carson Park, localité de la banlieue de Long Beach, en Californie ;
 Carson Park, parc de la ville d'Eau Claire, au Wisconsin ; le parc abrite notamment :
 le stade de baseball de Carson Park, inscrit au Registre national des lieux historiques ;
 Carson Park, parc de la ville de Carson, en Californie.